Vihiga County, een county van Kenia.
 Vihiga (stad), een stad in het westen van Kenia.